A Sense of Purpose () — девятый студийный альбом группы In Flames, вышедший в 2008 году.

A Sense of Purpose — первый альбом группы со времён дебютного, который содержит ненормативную лексику, если не считать песню «Watch Them Feed» c Trigger EP.

Существует ограниченное издание альбома, выпущенное тиражом всего в 1500 экземпляров. Первый сингл с альбома «The Mirror’s Truth» был официально издан 7 марта 2008 года.

Песня «The Chosen Pessimist» самая длинная композиция у группы.

Это последний альбом в записи которого принял участие гитарист и основатель Джеспер Стрёмблад, покинувший группу в феврале 2010 года.

Список композиций

DVD

Участники записи 
 Андерс Фриден — вокал
 Йеспер Стрёмблад — гитара, бэк-вокал
 Бьорн Гелотте — гитара, бэк-вокал
 Питер Иверс — бас-гитара
 Даниэль Свенссон — ударные

Приглашённые участники 
 Orjan Ornkloo — клавишные, программирование

Чарты 
Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы In Flames